Kersting ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Kersting (1849–1922), deutscher General der Artillerie
 Christian Kersting (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Edward Kersting (1932–2017), deutscher Unternehmer
 Ferdinand Kersting (1832–1895), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR
 Franz-Werner Kersting (* 1955), deutscher Historiker
 Georg Friedrich Kersting (1785–1847), deutscher Maler
 Hans Kersting, deutscher Automobilrennfahrer

 Johann Adam Kersting (1727–1784), deutscher Tierarzt
 Karl Kersting (1882–1968), deutscher Generalstabsarzt
 Kristian Kersting (* 1973), deutscher Informatiker und Hochschullehrer 
 Maritta Kersting (1935–2009), deutsche Lautenistin und Gitarristin
 Maximilian Kersting (* 2001), deutscher Volleyballspieler
 Meik Zülsdorf-Kersting (* 1973), deutscher Geschichtsdidaktiker

 Norbert Kersting (* 1961), deutscher Politikwissenschaftler
 Rita Kersting (* 1969), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Rudolf Kersting (* 1938), deutscher Politiker
 Sachiko Furuhata-Kersting (* 1975), japanische Pianistin
 Uwe Kersting (* 1964), deutscher Sportwissenschaftler
 Walter Maria Kersting (1892–1970), deutscher Architekt und Industriedesigner
 Wolfgang Kersting (* 1946), deutscher Philosoph

Kersting ist der Name folgender Unternehmen:
 Kersting-Modellbauwerkstätten, deutscher Automobilhersteller